Покахонтас — легендарна особистість в історії США, індіанська принцеса.

Покахонтас — місто, штат Арканзас.
 Покахонтас — місто, штат Айова.
 Покахонтас — місто, штат Вірджинія.
 Покахонтас — селище, штат Іллінойс.
 Покахонтас — селище, штат Міссурі.
 Покахонтас (округ)
 Покахонтас — округ (графство) у штаті Айова.
 Покахонтас — округ (графство) у штаті  Західна Вірджинія

Див. також 
 Покахонтас (мультфільм, 1995)